ABAS Software AG es una empresa que se encarga de desarrollar y producir software para PyMes del sector industrial: ERP-System, MRP, PPS-System, E-Business-applications.

Historia de la compañía

ABAS en la universidad 

El ABAS Software AG ha aportado sobre la educación de las nuevas generaciones en Alemania y también a nivel internacional. Abas Business Software se puede encontrar en más de diez universidades de todo el mundo, por ejemplo:

 Universidad de Karlsruhe
 Universidad de Mannheim
 Politécnica de Pforzheim
 Politécnica de Wedel
 Politécnica de Wurzburgo
 Universidad de Magdeburgo
 Universidad de Rostock
 Escuela Pública Técnica de Berlín
 Universidad técnica de Dresde
 Instituto de Tecnología de Zwickau
 Politécnica Viena
 Universidad de Budapest
 Universidad de Pelita Harapan (Indonesia)
 Universidad de Alemania Swiss (Indonesia)
 Universidad de la ciudad de Hong Kong
 Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)
 
Actualizaciones regulares gratis con garantía de que los estudiantes trabajan con la más avanzada tecnología actualizada.
 
En el futuro, los proveedores de ERP ABAS desde Karlsruhe extenderán su acuerdo con las universidades y escuelas politécnicas.

Véase también

Referencias 
 
Empresas de software